Les Coteaux steht für:

 Les Coteaux Périgourdins, französische Gemeinde im Département Dordogne
 Les Coteaux (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Kanton Les Coteaux, französischer Wahlkreis im Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Les Coteaux de Moselle, französischer Wahlkreis im Département Moselle 
 Kanton Les Coteaux de Guyenne, französischer Wahlkreis im Département Lot-et-Garonne